Aristarque, en grec  (de , « excellent », et , « celui qui gouverne »), est un prénom masculin grec.

Personnalité 
Aristarque peut désigner :
 Aristarque d'Athènes, l'un des chefs du gouvernement des Quatre-Cents () ;
 Aristarque de Samos, un astronome et mathématicien grec () ;
 Aristarque de Samothrace, un grammairien grec () ;
 Aristarque de Tégée, un poète tragique grec () ;
 Aristarque de Thessalonique, un saint chrétien ().

Sciences et techniques 
 Aristarque est un cratère lunaire, nommé d'après Aristarque de Samos.

Culture et société 
 Un aristarque est, par référence au grammairien grec Aristarque de Samothrace, un critique minutieux et sévère.

Notes et références